Пашкевич — прізвище.

 Пашкевич Алесь (нар. 1972) — білоруський письменник, голова Союзу білоруських письменників
 Пашкевич Алоїза Степанівна (1876—1916) — білоруська поетеса, громадська діячка.
 Пашкевич Анатолій Максимович (1938—2005) — український хоровий диригент, композитор.
 Пашкевич Василь Михайлович (нар. 1989) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни, спортсмен, медаліст Ігор Нескорених-2017.
 Пашкевич Василь Олексійович (1742—1797) — російський композитор, диригент, педагог, скрипаль, співак, один із творців російської національної опери.
 Пашкевич Вадим Ігорович (нар. 1951) — український звукорежисер.
 Пашкевич Ігор Петрович (1911—1998) — український кіно режисер-документаліст.
 Пашкевич Олег Борисович (нар. 1963) — український журналіст.
 Пашкевич Олександр Вікторович (1908—1941) — референт розвідки КЕ ОУН ЗУЗ протягом 1933—1934.
 Пашкевич Петро Ісидорович (1918—1996) — радянський і російський художник кіно.
 Пашкевич Рита Семенівна (1931—2007) — українська художниця тканин.
 Пашкевич Ян Казімір (? — пом. 1635 або 1636) — поет Великого князівства Литовського, що писав староукраїнською мовою.